Allan Banford es un músico británico.

El interés de Allan Banford por la música en general empezó con géneros como el Punk, Ska y  Grunge. Al descubrir la escena electrónica se dio cuenta del gran potencial en la unión entre el sonido y tecnología.

Primero empezó como Dj a finales de los 90’s trabajando a la par con reconocidos artistas como Samule L Sessions, Carl Cox, Nick Warren, Dave Seaman entre otros. Después de un par de años se monta su primer estudio en Horsham, Sussex, en donde crea uno de los sonidos más innovadores en el mercado.

Su primer reconocimiento internacional como productor lo logra con el EP Essential Elements  publicado en el sello Sueco de su amigo Samuel L Sessions “SLS”, sello bastante aclamado por el público underground gracias al respaldo de Jeff Mills en su primer DVD “El Exhibicionista”, esta publicación atrajo de inmediato la atención de muchos sellos altamente reconocidos, como el mismo Intec Records de Carl Cox en donde la alta calidad de su EP Best of British logra vender más de 5000 vinilos, top download en beatport por más de 7 semanas y top ventas en cisco Japan.

El repentino crecimiento de su carrera lo hace mudarse a Londres en donde funda, Evolved Records, sello que publica producciones de artistas reconocidos como Tom Pook de Kompakt, Tom Hades o Hiroki Esashika que se inclinan por experimentar nuevos géneros, Evopro Recordings sellos focalizado en promover nuevos artistas he involucrarlos directamente por medio de sus producciones y talento, y finalmente NB Records exclusivamente para Allan audiovisuales producciones respaldadas en diferentes formatos como DVD, CD, y vinilo, este proyecto ha tenido una acogida impresionante ya que la calidad del vídeo presentada en el primer EP Here We Are realizado en Suiza ha sido respaldad por MTV Dance y la revista DVD de T-mobile Slices Magazine la cual publica más de 25.000 unidades gratuitas en Europa, Allan comparte esta la edición 002-07 con Sven Väth, Heartthrob, !K7 Records, y Ellen Allien.

Tres sellos disqueros totalmente independientes con tendencias muy definidas, exclusivamente distribuidos en vinilo a nivel mundial desde Alemania por ELP Distribución de Marco Carola y digitalmente por Beatport y DJDownload, esta última la más importante tienda digital en el Reino Unido respaldada por Ministry of Sound con la cual Allan colabora activamente con charts y sesiones radiales mensualmente.

Gracias a su inclinación hacia las tecnologías Allan Banford es parte del selecto grupo de artistas “Rane” Compañía globalmente reconocida por el “Serato Scratch Live” producto innovador el cual ha creado el puente ente análogo y digital, dentro de este grupo también encontramos artistas como Sasha y Richie Hawting. Tecnología es una característica fundamental en Allan Banford actividades, plasmada recientemente en su colaboración y desarrollo del nuevo Midi Controlador de Numark “Total Control” el cual que permite utilizar software mediante hardware en tiempo real, herramienta impresendible dentro de sus presentaciones en vivo.

No solamente como productor Allan Banford es reconocido mundialmente, su agenda como Dj ha estado completa durante los últimos Años teniendo presentaciones en los más reconocidos clubs de territorios en Europa, como Inglaterra: Londres (The End, The Cross, The Key, Pharmacy), Brighton, Bourmounth, Nottinham, España: Madrid (The cubic), Barcelona, Valencia, Ibiza, Puerto Banús, Francia: Lyon, Mompellier, entre otros.

Discografía 

Confessions Delivered EP - NB (2007)
White Geishas / Jade Stone EP - NB (2007)
Here We Are / Globalization - NB (2007)
Greatest Hits CD Compilation - 81Japan  (2007)
Emporer Of Sound EP - Primate Recordings (2006)
Audiomagnetic - Un-Limited Records (2006)
The Last Unicorn - Definitive Recordings (2006)
Best Of British EP - Intec Records (2005)
Essential Elements EP - SLS (2005)

Remixes 

Compiland - Evolved Records (2006)
The Big Bang EP - Cubix - Evopro Recordings  (2006)
Egotrax Remix - Ego Traxx Records  (2006)
Sao Paulo EP - Ultracompress (2006)
Hunter Gatherer - G-Force Records (2005)

Aparece en 

Carl Cox @ Space (CD) Intec Records
Formula Premiere Tron - G Force Records
Samuel L. Session - Again On Monoid (CD)
Cristian Valrela Changements (CD)
Luck Pusher E.P. Wetmusik

Producción digital 

EV01AB - Sun40 EP
EV02AB - Imagination EP
EV03AB - Viva La Electro EP
EV04AB - Codes of Conduct EP
EV05AB - Viva La Electro Part2
EV01AL - Global Electro Album
EV06AB - Raum Fur Ideen EP
EV07AB - Compiland EP
EV08AB - BlackJack EP
EV09AB - Electrical Energy EP
EV10AB - One Is None EP
EV11AB - I’ve Seen The Future
EV12AB - Electric Mind EP

PR01AB - Breakbeats EP
PR02AB - Pharmacy of Sound EP
PR03AB - Drum Drama Album
PR04AB - System 22 EP
PR05AB - The Big Bang EP
PR06AB - This Is Love EP
PR07AB - Make Surrender Die EP
PR08AB - Allan Banford Presents: Audio Junkies EP
PR09AB - People Look EP
PR06AB - Halfway EP

Producción en vinilo 

EVOLVED001 - The Electro Feeling EP
EVOLVED002 - Viva La Electro EP
EVOLVED003 - Playboy EP
EVOLVED004 - Allan Banford presents: Raum Fur Ideen
EVOLVED005 - Compiland EP
EVOLVED006 - Allan Banford presents: Black Jack EP
EVOLVED007 - Allan Banford presents: Sourcecode EP
 EVOLVED008 - Allan Banford presents: Max Cooper EP

Enlaces externos 
 Allan Banford
 Evolved Records
 Evopro Recordings

Músicos de Inglaterra
Personas de Londres